Bénézet ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Bénézet (1165–1184), Heiliger und Stadtpatron von Avignon in Frankreich
 Francis Cavalier-Bénézet (1922–2014), französischer Politiker 
 Mathieu Bénézet (1946–2013), französischer Dichter

Siehe auch:
 Benezet